Arkadia peut faire référence à :

Toponymie
 Arkadia est un village de la gmina de Łyszkowice, du powiat de Łowicz, dans la voïvodie de Łódź, situé dans le centre de la Pologne.
 Arkadia ou Arcadia, ancien nom de la ville de Kyparissia en Messénie (Grèce).

Divers
 Arkadia, une cité souterraine dans le dessin animé Les Mondes engloutis.
 Arkadia, nom d'un paquebot.
 Arkadia, un jeu de rôle grandeur nature médiéval situé au Québec, Canada.
 Arkadia, nom du camp monté par les descendants du ciel, dans la saison 3 de la série télévisée The 100.

Voir aussi